Le nom Viktor Sokolov est porté par les personnes suivantes :
 Viktor Alexeïevitch Sokolov (*1954), est un coureur cycliste russe,
  (1928-2015), un acteur et régisseur soviétique,
 Viktor Nikolaïevitch Sokolov (*1963), un militaire russe.

Voir aussi